Le tournoi de tennis de Pattaya est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2005, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Anna-Lena Grönefeld, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marion Bartoli et Anna-Lena Grönefeld.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pattaya
 Saison 2005 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2005
Pattaya
Sport en Thaïlande en 2005
Tennis en janvier 2005
Tennis en février 2005